Колонија ел Педрегал има више значења:

 Колонија ел Педрегал (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија ел Педрегал (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија ел Педрегал (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија ел Педрегал, Љано де лас Вигас (Пуреперо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија ел Педрегал (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија ел Педрегал (Сан Дионисио Окотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија ел Педрегал (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику